Cette page présente le bilan saison par saison du Stade de Reims.

Bilan global des championnats (1935-2012)

Tableau récapitulatif saison par saison

Notes et références

Reims
Stade de Reims